|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Wiehl

Weblinks 

Wiehl
!